Marcelo Jesús Goux (Lanús, 21 de setembro de 1975) é um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente está no Colón da Argentina.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Belgrano